Le nom Carraro peut désigner :

Patronyme 
 Albino Carraro (1899-1964), arbitre italien de football ;
 Franco Carraro (1939-), dirigeant sportif et homme politique italien ;
 Laurent Carraro (1961-), mathématicien français ;
 Matthew Carraro (1984-), joueur de rugby à XV australien ;
 Tino Carraro (1910-1995), acteur  italien.

Entreprises 
 Antonio Carraro, une entreprise italienne de production de tracteurs.
 Carraro, groupe industriel italien, fabricant de matériel agricole et d'engins de construction.

Homonymie de patronyme